Ramon III de Ribagorça (? - 970 ) fou comte de Ribagorça (955-970). El 956 va impulsar altre cop el vell projecte del seu avi Ramon II de crear un bisbat propi als comtats de la família. Finalment va aconseguir una seu que es va establir a Roda d'Isàvena però el Bisbat de Roda de Ribagorça quedà limitat només al comtat de la Ribagorça, sense el Pallars. Un dels seus fills en fou el bisbe. Alguna historiografia l'ha citat a vegades com a Ramon II.

Orígens familiars 
Fill del comte Bernat I de Ribagorça i Toda d'Aragó. Era net per part de mare de Galí III d'Aragó.

Núpcies i descendents 
Es casà amb Garsenda d'Armanyac, filla del comte Guillem d'Armanyac. D'aquesta unió nasqueren:
 l'infant Unifred de Ribagorça (?-979), comte de Ribagorça
 l'infant Arnau de Ribagorça (?-990), comte de Ribagorça
 l'infant Isern de Ribagorça (?-1003), comte de Ribagorça
 la infanta Ava de Ribagorça (a 945-d 995), casada vers el 970 amb el comte Garcia I de Castella
 la infanta Toda de Ribagorça (?-1011), comtessa de Ribagorça i casada amb Sunyer I de Pallars
 l'infant Odissén o Odesind de Ribagorça, bisbe de Roda

Referències

Bibliografia referenciada 
 
 
 

Comtes de Ribagorça